Jane puede referirse a:

Nombre 
 Jane, nombre propio femenino - femenino de John, equivalente a Juana:
 Hipocorístico Jenny

Personajes 

 Jane, personaje ficticio de la saga de Ender.

 Jane, personaje de novelas, películas y obras de otros medios sobre Tarzán que es la esposa de dicho héroe.

Miscelánea 

 Jane, banda de rock progresivo alemana;